Liboni è il cognome di più personaggi:
Luciano Liboni, criminale italiano
Valerio Liboni, musicista italiano.